Dracy ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Dracy (Yonne), Gemeinde im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Dracy-le-Fort, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
Dracy-lès-Couches, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
Dracy-Saint-Loup, Gemeinde im Département Saône-et-Loire